

Personnalités 

 Charles Friesé (1901-1970), architecte français ;
 Claude Friese-Greene (1898-&943), directeur de la photographie et réalisateur britannique ;
 Friedemann Friese (né en 1970), auteur allemand de jeux de société ;
 Paul Friesé (1851-1917), architecte français ;
 William Friese-Greene (1855-1921), photographe britannique.